Quel est votre problème est le premier album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin.

Liste des histoires 
 Marqueur marqué
 Le docteur Médard aide un joueur de football qui est sans arrêt adulé chaque fois qu'il gagne.
 Autopsy
 Le docteur Médard s'auto-consulte afin de ne pas avoir à payer un confrère.
 Mentir comme on respire
 Le docteur Pinchart aide un patient qui ment sans arrêt. Il lui trouve un emploi dans la météorologie.
  Un plombier sous la main
 Le docteur Pinchart reçoit un plombier qui répare son lavabo. Mais il trouvera le moyen de donner une consultation gratuite.
  Les indécis
 Le docteur Bette s'apprête à épouser le docteur Royet. Mais il fait une crise d'indécision chronique.
  Applaudis, maître 
 Le docteur Médard aide un ancien présentateur de jeux télévisés à retrouver confiance en lui, à tel point qu'il va abandonner son métier pour se tourner vers les variétés.
  Matière à soupçons 
 Le docteur Médard aide un patient qui croit que sa femme le trompe. On découvrira plus tard qu'il entretient une liaison avec la femme du patient.
 Premières neiges 
 Le docteur Médard discute avec un patient, qui attend la neige impatiemment.
 Récidive 
 Le docteur Médard se fait tirer dessus par un déséquilibré dont il tente pourtant à chaque fois de plaider la cause. Le patient est une caricature physique de Raoul Cauvin.
  Sans parole 
 Le docteur Médard reçoit un enfant muet.
  L'imbécile qui court après les vélos
 Le docteur Médard reçoit un homme qui a la fâcheuse habitude de courir après les cyclistes qui font du vélo.
  L'habit fait le moine 
 Le docteur Médard aide un patient qui pense qu'à chaque fois qu'il enfile une tenue différente, il est possédé.
  Dans les jupes de sa mère 
 Le docteur Médard aide un patient qui à l'âge de 35 ans est resté littéralement accroché à sa mère.
  Un client récalcitrant
 Le docteur Médard reçoit un misanthrope dans son cabinet.
  L'injure aux lèvres 
 Le docteur Médard reçoit un patient, caricature physique de Coluche qui insulte tout son entourage.
  Le cœur sur la main 
 Le docteur Médard aide un homme qui passe son temps à donner à chacun mais ne peut plus le payer.

Notes 
 Ce premier album diffère des suivants. Le docteur Médard n'est pas marié, certaines histoires se déroulent sans lui et il semble peu enclin à consulter son confrère.
 Le docteur Delehouse, dans l'histoire numéro 9, sera par la suite appelé Docteur Romain.

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 1994